Разде́л Бенга́лии:
 Первый раздел Бенгалии
 Второй раздел Бенгалии